

Persone
Il cognome Nespoli può riferirsi a:
 Bruno Nespoli (1937-1960) – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Chiara Nespoli (1987) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
 Mauro Nespoli (1987) – arciere italiano, medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Londra del 2012
 Paolo Nespoli (1957) – astronauta, ingegnere e ufficiale italiano
 Uriel Nespoli (1884-1973) – direttore d'orchestra italiano
 Vincenzo Nespoli, noto anche come Enzo Nespoli (1954) – politico italiano

Altro
 12405 Nespoli – asteroide della fascia principale, scoperto nel 1995
 Stadio Bruno Nespoli –  principale impianto sportivo di Olbia
 Villa I Nespoli – villa nel comune di Fiesole, città metropolitana di Firenze
 Nespoli Group – azienda italiana

Pagine correlate
 Nespola
 Nespolo